Ženská dvouhra ve Wimbledonu 2011 probíhala ve druhé polovině června a na začátku července 2011. Do londýnského grandslamu hraného na trávě All England Clubu nastoupilo sto dvacet osm tenistek. Z tříkolového kvalifikačního turnaje se probojovalo čtrnáct hráček, z toho dvanáct řádně a dvě jako tzv. šťastné poražené.

Dvojnásobnou obhájkyní trofeje byla sedmá nasazená Američanka Serena Williamsová, figurující až na 25. příčce žebříčku, která v osmifinále podlehla deváté nasazené Francouzce a finalistce z roku 2007 Marion Bartoliové ve dvou setech. Poprvé od roku 1913 pocházely všechny čtvrtfinalistky z Evropy.

První grandslam pro Petru Kvitovou 

Soutěž vyhrála osmá nasazená Petra Kvitová, která ve finále porazila šampionku z roku 2004 Marii Šarapovovou po setech 6–3 a 6–4. Češka hrála své první grandslamové finále. Ruska se probojovala do pátého singlového finále majoru, s předchozí bilancí tří výher a jedné porážky. 

Po Martině Navrátilové a Janě Novotné se Kvitová stala třetí tenistkou narozenou na českém území, která triumfovala v ženském wimbledonském singlu. Zároveň zvítězila jako první levoruká hráčka od roku 1990 a představovala první takovou finalistku od Wimbledonu 1994. V obou případech tím navázala na Navrátilovou. Ve wimbledonské historii představovala teprve čtvrtou levorukou šampionku a v rámci otevřené éře celkově šestnáctou vítězku. Za trofej obdržela částku 1 100 000 liber (30,2 miliónů korun).

Nasazení hráček

Pavouk

Finálová fáze

3. sekce

4. sekce

Dolní polovina

5. sekce 
{{Pavouk 16-3
| RD1=První kolo
| RD2=Druhé kolo
| RD3=Třetí kolo
| RD4=Čtvrté kolo

| RD1-seed01=6
| RD1-team01= F Schiavone
| RD1-score01-1=6
| RD1-score01-2=1
| RD1-score01-3=6
| RD1-seed02=
| RD1-team02= J Dokić
| RD1-score02-1=4
| RD1-score02-2=6
| RD1-score02-3=3

| RD1-seed03=
| RD1-team03=

8. sekce 

| RD1-score02-1=5
| RD1-score02-2=6
| RD1-score02-3=6

| RD1-seed03=
| RD1-team03= M Niculescu
| RD1-score03-1=6
| RD1-score03-2=6
| RD1-score03-3=
| RD1-seed04=
| RD1-team04= S Bammer
| RD1-score04-1=1
| RD1-score04-2=1
| RD1-score04-3=

| RD1-seed05=WC
| RD1-team05= K O'Brien
| RD1-score05-1=0
| RD1-score05-2=5
| RD1-score05-3=
| RD1-seed06=
| RD1-team06= K Date Krumm
| RD1-score06-1=6
| RD1-score06-2=7
| RD1-score06-3=

| RD1-seed07=
| RD1-team07= A Amanmuradova
| RD1-score07-1=3
| RD1-score07-2=1
| RD1-score07-3=
| RD1-seed08=23
| RD1-team08= V Williams
| RD1-score08-1=6
| RD1-score08-2=6
| RD1-score08-3=

| RD1-seed09=32
| RD1-team09= C Pironkova
| RD1-score09-1=6
| RD1-score09-2=6
| RD1-score09-3=
| RD1-seed10=Q
| RD1-team10= C Giorgi
| RD1-score10-1=2
| RD1-score10-2=1
| RD1-score10-3=

| RD1-seed11=
| RD1-team11= V King
| RD1-score11-1=7
| RD1-score11-2=2
| RD1-score11-3=2
| RD1-seed12=
| RD1-team12= P Martić
| RD1-score12-1=5
| RD1-score12-2=6
| RD1-score12-3=6

| RD1-seed13=
| RD1-team13= J Vesnina
| RD1-score13-1=6
| RD1-score13-2=6
| RD1-score13-3=
| RD1-seed14=
| RD1-team14= L Pous Tió
| RD1-score14-1=4
| RD1-score14-2=3
| RD1-score14-3=

| RD1-seed15=
| RD1-team15= A Riske
| RD1-score15-1=0
| RD1-score15-2=6
| RD1-score15-3=3
| RD1-seed16=2
| RD1-team16= V Zvonareva
| RD1-score16-1=6
| RD1-score16-2=3
| RD1-score16-3='''6

| RD2-seed01=
| RD2-team01=

Galerie

Odkazy

Reference

Externí odkazy 
 

Wimbledon 2011